Фонте — власна назва.

Топоніми

Фонте (провінція Тревізо) — муніципалітет.

Фонте-Аркада — парафія.
 Фонте-де-Анжеан — парафія.
 Фонте-Коберта — парафія.

Фонте (Жиронда) — муніципалітет.

Прізвище 
 Марчелло Фонте ( 1978) — італійський актор.